Anomalophlebia nitida – gatunek ważki z rodziny gadziogłówkowatych (Gomphidae); jedyny przedstawiciel rodzaju Anomalophlebia. Występuje w północnej części Ameryki Południowej; holotyp (samica) został odłowiony w 1992 roku w stanie Bolívar w Wenezueli.

Przypisy 

Gadziogłówkowate
Ważki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1995 roku